Cəmilli – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Cəmilli – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian
 Cəmilli – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian